Misty est un personnage issu de Saint Seiya et le tout premier Chevalier d'Argent à apparaître, si l'on excepte Marine et Shina qui ne sont pas présentées comme telles au début de l'histoire.  

Il prétend ne jamais avoir été touché par un adversaire, et cela causera cependant sa perte lors de son combat contre Seiya. Celui-ci réussit en effet à le déstabiliser en le touchant une première fois avant de progressivement renverser la vapeur. 
Misty a un caractère narcissique marqué, on le voit en effet se flatter de sa propre beauté (allant jusqu'à considérer que seule Athéna a un plus beau corps que le sien) en prenant un bain sur la plage pendant l'affrontement contre Seiya

Il est très fort au point de ne connaître aucune défaite et c'est pour cette raison qu'il n'a aucune expérience.

Sa véritable défaite a eu lieu sur une plage lorsqu'il combattait Seiya dans l'épisode L'ange de la mort où il trouva la mort. Il sera ensuite ressuscité comme chevalier renégat dans la saga Hadès (il combattra contre Hyôga mais perdra).

Techniques 
Tourbillon de marbre
Barrière d'air

Chevaliers d'Argent